Miejscowości:
 Vrana – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej
 Vrana – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej

Osoby:
 Josef Vrana – katolicki duchowny
 Vrana Konti - albański dowódca i doradca Skanderbega